Long Stone steht für:

 Long Stone (Frotoft), Menhir bei Frotoft auf der Orkneyinsel Rousay, Schottland
 Long Stone (Minchinhampton), Menhir bei Minchinhampton, nahe Stroud, Gloucestershire, England